Kangoeroes - zoogdieren 
Wiskunde Kangoeroe - een wereldwijde wiskundewedstrijd